Annaheim est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Melanie Annaheim (née en 1982), triathlète suissesse

Toponyme

Annaheim, village de la Saskatchewan

Autres
Annaheim, météorite de fer retrouvée au Canada en 1916

Voir aussi
Anaheim, ville de Californie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme